

Astronomia
 11309 Malus – asteroide della fascia principale

Botanica
 Malus – genere di alberi appartenente alla famiglia delle Rosaceae

Geografia
 Isola Malus –isola rocciosa situata nella baia Auvert, in Antartide

Persone
 Étienne-Louis Malus – fisico, ingegnere e matematico francese
 Jonah Malus – ex calciatore papuano
 Miha Malus – ex sciatore alpino sloveno